Krása může znamenat:

 Krása – základní estetická kategorie
 krása (částice) – v kvantové fyzice kvantové číslo kvarku
 Krása (album) – album kapely Ty syčáci (2010)

filmy
 Americká krása – americký film z roku 1999
 Co skrývá krása – australský film z roku 2009
 Divoká krása – španělsko-americký film z roku 2007
 Krása divokých koní – americký film z roku 2000
 Krása na scéně – německo-britsko-americký film z roku 2004
 Krása na zabití – americko-německý film z roku 1999
 Nebezpečná krása – americký film z roku 1998
 Světská krása – československý televizní pohádkový film z roku 1975
 Svůdná krása – italsko-francouzsko-britský film z roku 1996, režie Bernardo Bertolucci

příjmení osob
 viz Krása (příjmení)

jiný význam
 Krása nesmírná – hudební album skupiny Vypsaná fiXa z roku 2005

Související články 
 Kráska

Rozcestníky - příjmení